Berkes Ferenc (1893-1919) politikus, újságíró, forradalmár
Berkes Ferenc (1985) nemzetközi sakknagymester